Merbitz bezeichnet

 den Ort Merbitz (Wettin-Löbejün) in der Stadt Wettin-Löbejün (Saalekreis) in Sachsen-Anhalt
 den Ortsteil Merbitz (Dresden) der Ortschaft Mobschatz in Dresden, Sachsen

Merbitz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Merbitz (* 1956), Polizeipräsident in Leipzig